Az 1944-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a harmincnyolcadik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenegy csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

A Weiss Manfréd TK új neve Csepeli GYTK lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

I/B osztály 
A vidéki döntőtől a Veszprémi VSE visszalépett, az Orosházi UE és a MOVE Eger SE nem jelent meg, így a budapesti első BEAC lett játék nélkül a bajnok, és az osztályozót sem kellett lejátszani.

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Sporthírlap 1944.08.30. (I. osztály)
Nemzeti Sport 1944.09.10., 09.24. (I/B döntők)

1944
Magyarferfivizilabdabajnoksag